Okręty US Navy o nazwie USS "Keppler":
 Pierwszy USS "Keppler" (DE-311) był niszczycielem eskortowym. Jego budowę przerwano w 1944.
 Drugi USS "Keppler" (DE-375) był niszczycielem eskortowym. Jego budowę przerwano w 1944.
 trzeci  był niszczycielem typu Gearing. W służbie w latach 1947-72.

Keppler